Kaukaz – łańcuch górski
 Kaukaz – region geograficzny i historyczny
 Kaukaz Północny (Przedkaukazie)
 Kaukaz Południowy (Zakaukazie)
 Mały Kaukaz
 Kaukaz indyjski – starożytna nazwa gór Hindukusz
 Kaukaz (Montes Caucasus) – pasmo gór księżycowych
 Kaukaz – wieś na Białorusi, w obwodzie homelskim, w rejonie kormańskim
 Kaukaz – poemat Tarasa Szewczenki
 Kaukaz – azersko-rosyjski film fabularny z 2007 roku
 Owczarek kaukaski, zwany potocznie kaukazem